One More Night – album del 1995 delle Luv'
One More Night – singolo del 1977 di Sandie Shaw
One More Night – singolo del 1984 di Phil Collins 
One More Night – singolo del 1990 di Sandra
One More Night – singolo del 2003 di Esther Hart 
One More Night – singolo del 2007 dei Cascada
One More Night – singolo del 2012 dei Maroon 5
One More Night – singolo del 2020 di Lost Frequencies ed Easton Corbin 
One More Night – brano musicale dei Can, incluso nell'album Ege Bamyasi 
One More Night – brano musicale di Bob Dylan, incluso nell'album Nashville Skyline 
One More Night – brano musicale dei Fleetwood Mac, incluso nell'album Live